Чемпионшип 2017/2018 () — 14-й сезон Чемпионшипа в его текущем формате и 26-й сезон второго дивизиона английских лиг после отделения Премьер-лиги.

Сезон начался 5 августа 2017 года и завершился 5 мая 2018 года.

Команды-участники 
В турнире примут участие 24 команды.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Вышедшие в Чемпионшип 
Вышли из Лиги один
 Шеффилд Юнайтед
 Болтон Уондерерс
 Миллуолл
Выбыли из Премьер-лиги
 Халл Сити
 Мидлсбро
 Сандерленд

Выбывшие из Чемпионшипа 
Выбыли в Лигу один
 Блэкберн Роверс
 Уиган Атлетик
 Ротерем Юнайтед
Вышли в Премьер-лигу
 Ньюкасл Юнайтед
 Брайтон энд Хоув Альбион
 Хаддерсфилд Таун

Стадионы

Турнирная таблица

Плей-офф

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2017
Англия 2
Чемпионшип